Желудочно-резистентные таблетки — таблетки, устойчивые в желудочном соке и высвобождающие лекарственное вещество или вещества в кишечнике.

Получают путём покрытия таблеток желудочно-резистентной оболочкой (кишечно-растворимые таблетки) или прессованием гранул и частиц, предварительно покрытых желудочно-резистентной оболочкой или прессованием лекарственных веществ в смеси с желудочно-резистентным наполнителем (дурулы).

Примечания 

Лекарственные формы